Sadkowo ist der Name zweier Dörfer in Polen:

 Sadkowo (Dzierzążnia) in der Woiwodschaft Masowien;
 Sadkowo (Tychowo) (ehemals Zadtkow, Kreis Belgard) in der Woiwodschaft Westpommern.

Siehe auch: Sądkowo, Sadków, Sądków